Kiefernheide steht für:
 aufgelichteter Kiefernwald (traditionelle ostdeutsche Bezeichnung), siehe Heide (Landschaft)
 Kiefernheide (Neustrelitz), Ortsteil mit Neubaugebiet in Neustrelitz, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Forsthaus Kiefernheide (bis 1937 Dolk, sorbisch Gólnikaŕnja na Dołku), Wohnplatz in Drachhausen, Gemeinde im Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg
 Kiefernheide (Kreis Lyck) (1938–45) in Ostpreußen, seit 1945 Sikory Ostrokolskie, Ort in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen